Сергей Николаевич Соловьёв (; ) — советский и украинский футболист, защитник и тренер. Мастер спорта Украины.

Игровая карьера 
Выпускник Днепропетровского спортинтерната. Группа 1971 г. р., тренер — Игорь Ветрогонов.

С 1988 по 1991 годы выступал в дубле днепропетровского «Днепра», откуда перешёл в команду «Темп» (Шепетовка). С этим коллективом выиграл последний Кубок УССР и 06 марта 1992 года дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины («Эвис», 1:0). В конце сезона перешёл в «Кривбасс», который боролся за выход в высшую лигу. В составе криворожан стал победителем турнира команд первой лиги 1992 года, и провёл следующий — дебютный сезон команды в «вышке».

В 1994 году перешёл в херсонскую «Таврию» (вторая лига). Тогда же на правах аренды сыграл один матч в высшей лиге за соседний «Николаев».

С 1996 по 1998 годы выступал в российских командах «Сокол-ПЖД» и «Самотрол-ХХІ».

В 1999 году вернулся в «Николаев», который боролся за выживание в высшей лиге. В высшем дивизионе сыграл 10 матчей, к которым в следующих сезонах добавил ещё 30 в первой лиге.

Тренерская карьера 
С 2008 по 2012 год работал старшим тренером молодёжной команды «Кривбасса». Затем работал с командой УВД из Днепропетровска. С 2015 года по 2016 год являлся главным тренером зачепиловского «Колоса», который приводил к двум победам в Суперкубке Харьковской области. В 2017 году возглавил «ВПК-Агро».

Сын Никита играл в дублирующих составах «Днепра», «Нефтяника» и «Кривбасса», а также под руководством отца в клубе УВД.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте footbook.ru

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Темп» Шепетовка
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Югра»
Игроки ФК «Регар-ТадАЗ»
Игроки ФК «Бней Сахнин»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «ВПК-Агро»
Мастера спорта Украины